Tolerancia cero es un tipo de política de castigo. El término también puede referirse a:

 Tolerancia cero (comercio)
 Tolerancia cero (escuelas)
 Tolerancia Cero (película de 1995)

 Tolerancia Cero (película de 1999)
 Tolerancia cero (programa de televisión)
 Tolerancia Cero (videojuego)
 Beyond Zero Tolerance
 Tolerancia Cero, un álbum de Pastor Troy.

Véase también 
 Tolerancia  desambiguación.
 Intolerancia  desambiguación.